Сампер-дель-Сальс (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Бельчите. Занимает площадь 11,36 км². Население — 128 человек (на 2010 год).

Население

Примечания 

Муниципалитеты Сарагосы